David McCreery (1957) – ex calciatore nordirlandese
Richard McCreery – generale britannico
Scotty McCreery – cantante statunitense
Walter McCreery – giocatore di polo statunitense